Dā də bātorāno kor (pashtu: دا د باتورانو کور, farsi: اینجا خانه شجاعان است, letteralmente Questa è la casa dei coraggiosi) è l'inno nazionale de facto dell'Afghanistan dal 2021, dopo esserlo già stato tra gli anni 1990 e il 2001. Non prevede l'uso di strumenti musicali, che sono ḥarām per i talebani, ma solo un nashīd (canto a cappella).

I talebani, nei periodi in cui hanno controllato l'Afghanistan, non hanno mai deliberato ufficialmente l'adozione di un inno nazionale. Dā də bātorāno kor iniziò a essere considerato a tale stregua sul finire degli anni 1990, quando venne adottato come segnale di apertura delle trasmissioni della radio di Stato (Da Shariat Zhagh, ossia "La voce della Sharia"), nonché nei filmati di propaganda e in determinate cerimonie ufficiali: quando nel 2013 i talebani aprirono un loro ufficio di rappresentanza a Doha, in Qatar, il brano venne eseguito durante l'alzabandiera..

La versione più nota dell'inno è quella eseguita dal mullah Faqir Muhammad Darwesh, uno dei più noti munshid (cantanti specializzati nei nashid) afghani.

Testo

Note

Collegamenti esterni 
 

Inni nazionali asiatici